Юрий Иванович Зубков (12 мая 1939, Балей, Читинская область — апрель 2002) — советский футболист, полузащитник, советский и российский футбольный тренер.

Биография 
В соревнованиях команд мастеров начал выступать в 1958 году в иркутской команде «Энергия» (позднее — «Машиностроитель», «Ангара», «Звезда»). Провёл в команде пять сезонов, был одним из лидеров атаки клуба. В 1962 году числился в составе московского «Динамо».

В 1963 году перешёл в «Шинник», стал победителем турнира второй группы класса «А» 1963 года. В высшей лиге дебютировал 11 апреля 1964 года в игре с донецким «Шахтёром», а первый гол забил 27 апреля в ворота кутаисского «Торпедо». Всего на высшем уровне сыграл 7 матчей и забил один гол.

После ухода из «Шинника» провёл два сезона в «Уралмаше» и два — в «Таврии». В возрасте 29 лет завершил игровую карьеру.

С 1970-х годов начал работать тренером. В течение четырёх сезонов возглавлял иркутскую «Звезду» (1976—1979), также работал с клубами «Океан» (Керчь), «Селенга» и тверской «Волгой». Входил в тренерские штабы «Таврии» и севастопольской «Атлантики».

Скончался в апреле 2002 года.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Таврия»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Звезда» Иркутск
Тренеры ФК «Портовик» Керчь
Тренеры ФК «Селенга»
Тренеры ФК «Волга» Тверь